Брандидж () — английская фамилия. Известные носители:

 Брандидж, Эвери (1887—1975) — президент Международного олимпийского комитета.
 Брандидж, Майлс (род. 1960) — американский кёрлингист.
 Брандидж, Маргарет (1900—1976) — американская художница.